La palabra Sabino puede referirse a:

 los sabinos: pueblo antiguo que habitaba la Italia prerromana;

Botánica 
 nombre con el que se le conoce al ahuehuete, ciprés mexicano o ciprés de Moctezuma;
 el nombre común de la planta Astianthus;
 el nombre común de la planta Juniperus communis;
 el nombre común de la planta Juniperus communis subsp. hemisphaerica;
 el nombre común de la planta Juniperus oxycedrus;
 el nombre común de la planta Juniperus thurifera;
 el nombre común de la planta Taxus baccata;

Lugares 
 Sabino, localidad y municipio del estado de São Paulo, Brasil;

Personas 
 Sabino de Hermópolis, procurador, posible obispo y mártir cristiano de Hermópolis en Egipto;
 Sabino Arana, un político, escritor e ideólogo español al que se considera padre del nacionalismo vasco;
 Sabino Bilbao, exfutbolista español que jugó de centrocampista y su único equipo fue el Athletic Club de Bilbao;
 Sabino Fernández Campo, militar español, secretario general de la casa del Rey Juan Carlos I;
 Sabino Sánchez Parra, futbolista español del Extremadura UD;
 Carlos Sabino, sociólogo, historiador y escritor argentino.